Такмичења у тенису за жене појединачно на Олимпијским играма 2008. у Пекингу, (Кина) одржана су на теренима Олимпијског зеленог тениског центра од 10. августа до 16. августа.

Учествовале су 64 такмичарке из 33 земље.

Календар

Освајачи медаља

Носиоци

Жреб

Легенда за жреб 

 INV = позивница
 IP = одлука ITF-а, због континенталне заступљености
 ALT = замена

 r = одустајање
 w/o = предаја

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 резултати

Тенис на Летњим олимпијским играма 2008.
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.